Rathenau es un apellido que puede hacer referencia a:

Emil Rathenau, empresario alemán (1838-1915)
Walther Rathenau, político, escritor y empresario alemán (1867-1922)